Cette page décrit la liste des caractères Unicode codés de U+12000 à U+12FFF en hexadécimal ( à  en décimal).

Sous-ensembles 
La liste suivante montre les sous-ensembles spécifiques de cette portion d’Unicode.

Liste

Cunéiforme

Ponctuation et nombres cunéiformes

Cunéiforme des dynasties archaïques (réservés)

Voir aussi 
 Unicode
 Table des caractères Unicode
 Aide:Caractères spéciaux

012